Präexistenz (von lateinisch prä- „vor(her)“ und exsistere „hervortreten“) steht für:

 die vorgeburtliche Existenz der Seele, siehe Präexistenzlehre
 Präexistenz Christi, eine Lehre der christlichen Dogmatik